Мірагайя () — португальська власна назва.

Топоніми

Мірагайя (Лорінян) — парафія.
 Мірагайя (Порту) — парафія.